Азербайджано-канадские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Азербайджаном и Канадой.

История 
18 октября 1991 года парламент Азербайджана принял конституционный акт, признающий независимость Азербайджана. Впоследствии Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, и в тот же день Канада признала независимость Азербайджана вместе с 11 другими постсоветскими государствами. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 10 августа 1992 года. С того времени Канада и Азербайджан поддерживают межгосударственные отношения. Посол Канады в Турции также аккредитован в Азербайджане, в то время как Азербайджан открыл свое посольство в Оттаве в 2004 году.

Межпарламентские связи 
Канадско-азербайджанская межпарламентская группа дружбы была создана в Канаде в ноябре 2006 года под председательством члена Канадской парламентской консервативной партии Барри Деволина.

В Национальном Собрании Азербайджана действует азербайджано-канадская рабочая группа по межпарламентским связям. Эта рабочая группа была создана 5 декабря 2000 года, и ее первым руководителем был Самур Новрузов. Фуад Мурадов возглавляет группу с 4 марта 2016 года.

Учредительное собрание канадско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы состоялось 9 марта 2016 года в парламенте Канады. В ходе встречи были определены состав и обязанности Группы дружбы, включая председателя, вице-президентов, секретарей и директоров. Член Консервативной партии канадского парламента, г-н Джейми Шмэйл был избран председателем группы дружбы. В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Канадой в политической, экономической и других сферах.

Экономические связи 
Канадские фирмы активно участвуют в нефтегазовой отрасли Азербайджана, и Канада стремится увеличить свою долю в нефтегазовом секторе. Объем двусторонней торговли в 2004 году составил 12,6 млн канадских долларов и представлял собой в основном канадский экспорт.

7 сентября 2004 года правительства Канады и Азербайджана подписали двустороннюю Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

В 2008 году общий объем импорта Канады из Азербайджана достиг 1,168,295 миллиарда долларов США. В том же году экспорт Канады в Азербайджан составил 19,713 млн долларов США. В 2010 году канадский импорт в Азербайджан составил 542 миллиона долларов США, что значительно ниже, чем 1,2 миллиарда долларов США в 2009 году. Экспорт товаров в Азербайджан также сократился с 31,0 миллиона долларов США в предыдущем году до 20 миллионов долларов США в 2010 году.

Министерство международного сотрудничества Канады предоставляет финансирование для канадской технической помощи Азербайджану через региональные проекты, а Канадский фонд для проектов местного развития управляется посольством Канады в Анкаре, Турция.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, товарооборот между Азербайджаном и Канадой в январе-марте 2013 года составил 2,47 млн долларов США.

Образование 
В принятой Азербайджаном «Государственной программе образования азербайджанской молодежи за рубежом» около 170 молодых людей Азербайджана получили образование в различных университетах Канады в течение 2007—2015 гг.

Бывший министр образования (Джаббаров, Микаил Чингиз оглы|Микаил Джаббаров)встретился с делегацией во главе с министром исследований, инноваций и науки Онтарио в Канаде Резой Мориди в 2017 году. Перспективы развития азербайджано-канадского образования, а также перспективы сотрудничества в области исследований и науки между университетами Азербайджана и университеты Онтарио были обсуждены на встрече.

Культурные связи 
Различные мероприятия, посвященные творчеству выдающихся деятелей культуры и искусства Азербайджана, таких как Муслим Магомаев, Чингиз Садыгов, Алим Гасымов и другие, проводились в Канаде в разное время.

Спектакль под названием «Gulnarənin donu» (фр. La robe de Gulnara), в котором говорится об обязательной жизни — в основном о жизни азербайджанских беженцев, был продемонстрирован в различных городах Канады. (Автор спектакля, принадлежащего Изабель Хубер)

«Азербайджанский кинофестиваль» прошел в Монреале, Канада, 12-14 сентября 2014 года.

Примечания 

Канада
Азербайджан